

Codici 
 JOK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Joškar-Ola (Russia)

Altro 
 Jok – divinità africana
 Jok – versione thai del porridge di riso cinese congee